Constantin (seltener: Constandin) Brătianu war bzw. ist der Name mehrerer Mitglieder der rumänischen Familie Brătianu:
 Constantin Brătianu (* 1934), Mitglied der Akademie der technischen Wissenschaften
 Constantin Brătianu (1788–1844), genannt Dincă, Vater von Dumitru Constantin Brătianu und Ion Constantin Brătianu
 Constantin Constantin Ion Brătianu (1887–1956), genannt Bebe, Enkel von Dumitru C. Brătianu
 Constantin Dimitrie Brătianu (1871–1934), Sohn von Dumitru C. Brătianu
 Constantin Ion Brătianu (1844–1910), General, Sohn von Dumitru C. Brătianu, Vater von Bebe Brătianu
 Constantin Ion Constantin Brătianu (1866–1948/50), genannt Dinu, Sohn von Ion C. Brătianu